УПА — Украинская повстанческая армия
 УПА — неофициальное название РПАУ имени Нестора Махно, махновцев, казаков-украинцев и граждан Украинской Республики под началом Нестора Ивановича Махно;
 УПА — одно из названий формирований казаков-червонцев Красно-Казачьего Корпуса Украинской Республики в 1920-х годах, фигурировавших в документах также как Украинская Красная Армия и Украинская Советская Армия, позже включенных в общесоюзную РККА;
 УПА — формирования украинских националистов под руководством Василия Дмитриевича Боровца по прозвищу Тарас Бульба, созданные в 1940 году для борьбы против РККА за самостоятельность Украинской Республики;
 УПА — вооружённое крыло Организации украинских националистов (ОУН), созданное в 1943 году под руководством сторонников Степана Бандеры;

реки
 Упа — в России
 Упа (приток Эльбы) — в Чехии

населённые пункты
  — село в Хызинском районе Азербайджана
 Упа — деревня в уезде Сааремаа, Эстония.

другое
 УПА — Узелковый периартериит
 УПА — семейство компактных фотоувеличителей.
 UPA —  — «Союз народов Анголы».